Ателопы, или арлекины () — род бесхвостых земноводных из семейства настоящих жаб, обитающих в Новом Свете.

Описание 

Общая длина представителей этого рода колеблется от 2 до 8 см. Голова среднего размера, морда немного вытянута — у самцов больше, чем у самок. Глаза с горизонтальными зрачками. Барабанные перепонки, паротиды и, как правило, среднее ухо отсутствуют. Язык длинный, гибкий, эллиптический и цельнокруглый, сзади не закреплён. Нёбные зубы и нёбные складки отсутствуют. Грудина хрящевая. Туловище небольшое, кожа гладкая, бархатистая. Конечности тонкие, крайние пальцы длиннее остальных. Кончики пальцев, в лучшем случае, слегка утолщены, но никогда не расширяются до дисков-присосок. Перепонки на пальцах у одних видов есть, у других — нет. Задние конечности длинные, с редуцированными пятыми пальцами.

Окраска яркая и красочная, дополняется многочисленными тёмными пятнами.

Образ жизни 
Населяют туманные леса в горных ущельях. Ведут наземный образ жизни, в воду идут неохотно. Встречаются довольно высоко в горах — до 4500 м над уровнем моря. Не переносят высоких температур при большой влажности воздуха. Активны днём, очень подвижны, но не прыгают. Питаются насекомыми и другими мелкими беспозвоночными.

Некоторые виды являются ядовитыми. Кожные железы содержат тетродотоксин — сильный яд, парализующий нервную систему.

Размножение 
Это яйцекладущие земноводные. Самцы многих видов издают тихие щебечущие трели. Икра в виде шнуров в количестве 350—910 светлых икринок откладывается в мелких дождевых лужах. Личинки выводятся через 24 часа.

Распространение 
Обитают от Коста-Рики до Боливии, за исключением Гвианы и прибрежных районов Бразилии.

Угрозы 
Более 60 видов ателопов находится под угрозой исчезновения, а пятнистый арлекин, по данным МСОП, входит в сотню видов животных, находящихся в критическом положении. Массовое снижение численности арлекинов связано, прежде всего, с инфекциями, вызываемыми патогенным грибком Batrachochytrium dendrobatidis, особенно среди популяций в Центральной Америке. Из-за вырубки лесов увеличилась облачность над горными районами, что привело к повышению средних ночных температур и создало оптимальные условия для процветания патогена.

Классификация 
На февраль 2023 года в род включают 99 видов:

Галерея

Литература 
 Duméril & Bibron, 1841 : Erpétologie générale ou Histoire naturelle complète des reptiles, vol. 8, p. 1-792.
 
 
 Rainer Schulte: Frösche und Kröten. — Ulmer-Verlag, Stuttgart 1980. ISBN 3-8001-7048-5
 Lötters, Kielgast, Bielby, Schmidtlein, Bosch, Veith, Walker, Fisher, Rödder (2009). The Link Between Rapid Enigmatic Amphibian Decline and the Globally Emerging Chytrid Fungus. EcoHealth 6(3): 358—372
 Stuart, Hoffmann, Chanson, Cox, Berridge, Ramani and Young, editors (2008). Threatened Amphibians of the World. Pp. 100, 160—178. 
 
 Paul E. Ouboter and Rawien Jairam, Amphibians of Suriname, Brill 2012,

Примечания 

 
Таксоны, описанные Габриэлем Биброном